Constantijn XI Laskaris, keizer van Byzantium
Constantijn Laskaris, Byzantijns geleerde